Jan Łaski (1456–1531) – prymas Polski, kanclerz wielki koronny, autor statutu Łaskiego
 Jan Łaski (1499–1560) – duchowny katolicki, pastor i teolog protestancki, działacz reformacji